Командный чемпионат мира 1989 — проходил с 28 октября по 8 ноября в Люцерне (Швейцария).

Участники 
 СССР, Англия, Нидерланды, США, Венгрия, Югославия (все 6 команд допущены по результатам Олимпиады 1988); 
 Куба (чемпион Америки); 
 Китай (чемпион Азии); 
 сборная команда Африки; 
 Швейцария (команда  страны-организатора).

Турнирная таблица

Результаты участников команд-призёров 
СССР 
 А. Карпов — по 3 очков из 4;
 А. Белявский — 5 из 6;
 Я. Эльвест — 3½ из 7;
 Р. Ваганян — 4½ из 6;
 1-й запасной — В. Иванчук — 6½ из 7;
 2-й запасной — М. Гуревич — 5 из 6.
Югославия
 Л. Любоевич — 5 из 9;
 П. Николич — 6 из 9;
 П. Попович — 3 из 5;
 Д. Велимирович — 1½ из 3;
 1-й запасной — Б. Иванович — 1 из 3;
 2-й запасной — Б. Дамлянович — 6 из 7.
Англия
 Н. Шорт — 4½ из 8;
 Дж. Спилмен — 3½ из 6;
 Дж. Нанн — 3½ из 7;
 М. Чандлер — 4 из 6;
 1-й запасной — М. Адамс — 2½ из 5;
 2-й запасной — Дж. Ходжсон — 3½ из 4.

Лучшие результаты по доскам 
 1-я — В. Корчной — 6 из 9;
 2-я — А. Белявский — 4 из 6;
 3-я — Н. Де Фирмиан и А. Гроспетер — 4 из 6;
 4-я — Р. Ваганян — 4½ из 6; 
 1-й запасной — В. Иванчук — 6½ из 7;
 2-й запасной — М. Гуревич — 5 из 6.

Литература

Ссылки 
 2nd World Team Chess Championship: Lucerne 1989

Октябрь 1989 года
Ноябрь 1989 года
Командные чемпионаты мира по шахматам
1989 год в шахматах
Международные спортивные соревнования в Люцерне